Miejscowości w Polsce 
 Dobiecin – wieś w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Bełchatów 
 Dobiecin – osada w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Bełchatów 
 Dobiecin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Chynów 
 Dobiecin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Mogielnica